Кубок Англии 1992/93 — 112-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал лондонский «Арсенал», обыгравший «Шеффилд Уэнсдей» на стадионе «Уэмбли» в переигровке финального матча со счётом 2:1.

Первый раунд 
К клубам, прошедшим раунды квалификации низших дивизионов присоединяются клубы Второго и Третьего дивизионов.
Матчи этого раунда были запланированы на 14 ноября 1992 года.

Второй раунд 
Матчи раунда были запланированы на 5 декабря 1992 года.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок включаются команды из Чемпионшипа и Премьер-лиги.
Матчи третьего раунда были запланированы на 2 января 1993 года.

Четвёртый раунд 
Матчи раунда были запланированы на 23 января 1993 года.

Пятый раунд 
Матчи раунда были запланированы на 13 февраля 1993 года.

Шестой раунд

Полуфиналы 
Матчи были запланированы на 3 апреля 1993 года.
Оба полуфинала представляли собой так называемые «дерби». В дерби Стального города победу одержал Шеффилд Уэнсдей обыграв Шеффилд Юнайтед со счетом 2:1. В свою очередь, Арсенал обыграл соседей с Уайт Харт Лейн в Северолондонском дерби со счетом 1:0.

Финал 

Первый финальный матч прошел 15 мая 1993 года на Уэмбли и завершился со счетом 1 — 1 после овертайма. Переигровка состоялась 20 мая, в ней, на предпоследней минуте овертайма, победу вырвал лондонский Арсенал. Это принесло команде первый в её истории кубковый «золотой дубль» — «канониры» обыграли в финале Кубка футбольной лиги Шеффилд Уэнсдей с таким же счётом, 2—1.

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 FA Cup 1992—1993

1992
Англия
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Великобритании в 1992 году
Спорт в Великобритании в 1993 году